Кубок Екваторіальної Гвінеї з футболу () — футбольне змагання, яке щорічно проводить Федерація футболу Екваторіальної Гвінеї серед футбольних клубів Екваторіальної Гвінеї починаючи з 1978 року.

Переможець турніру отримує право в наступному сезоні виступати в Кубку Конфедерації КАФ.

Переможці по роках

Титули по клубах

Див. також 
Прем'єр-ліга

Джерела 
 RSSSF Екваторіальна Гаінея - Таблиця переможців Кубку

Національні футбольні кубки Африки
Кубок Екваторіальної Гвінеї з футболу
Футбол в Екваторіальній Гвінеї